Eritrea hace referencia a varios artículos:

 Eritrea, país ubicado en el noreste de África.
 Eritrea italiana, colonia italiana en el cuerno de África.
 Eritrea, gobernación italiana tras la ocupación de Abisinia.
 Federación de Etiopía y Eritrea, país surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
 Eritrea, provincia etíope tras la disolución de la federación.
 Eritras, un antiguo municipio de Grecia.
 Eritras, una de las doce ciudades de la Liga Jónica.
 Sibila eritrea, una sacerdotisa profética de la ciudad de Eritras.
 L'Eritrea, ópera de Francesco Cavalli.
 Centaurium erythraea, una planta medicinal medioterránea.